Palacio ist das spanische Wort für Palast und bezeichnet:

 verschiedene Nationalpaläste in spanischsprachigen Ländern; siehe hierzu Palacio Nacional
 verschiedene Königspaläste in spanischsprachigen Ländern; siehe hierzu Palacio Real
Spanien
 den Palacio Euskalduna, Mehrzweckgebäude für Kongress- und Musikveranstaltungen in Bilbao
 Palacio de Anaya, Salamanca
Madrid
 den Palacio de Cibeles, Sitz der Stadtverwaltung 
 den Palacio de Deportes, Multifunktionsarena in Madrid
 den Palacio de la Zarzuela, heutiger Wohnsitz der spanischen Königsfamilie
 den Palacio Vistalegre, Multifunktionsarena in Madrid
Mexiko
 den Palacio de Bellas Artes (dt.: Palast der Schönen Künste), Kulturpalast in Mexiko-Stadt
 den Palacio Salvo, Gebäude in Montevideo und seinerzeit höchstes Gebäude Südamerikas
Kuba
 Palacio de Valle, Cienfuegos

portugiesische Variante Palácio:

 Palácio Beltrão
Palácio das Cardosas
Palácio do Manteigueiro
 den Palácio das Necessidades, ehemaliger königlicher Palast in Lissabon und heute Dienstsitz des portugiesischen Außenministers

Palacio ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Palacio (1856–1939), spanischer Architekt
 Alfredo Palacio (* 1939), ecuadorianischer Kardiologe und Staatspräsident 2005–2007 
 Ana de Palacio (* 1948), spanische Politikerin 
 Andy Palacio (1960–2008), belizischer Musiker
 Armando Palacio Valdés (1853–1938), spanischer Schriftsteller
 Carlos Alberto Palacio (* 1988), kolumbianischer Fußballspieler

 Hayder Palacio (* 1979), kolumbianischer Fußballspieler
 Johan Andrés Mojica Palacio (* 1992), kolumbianischer Fußballspieler, siehe Johan Mojica
 José Luis del Palacio y Pérez-Medel (* 1950), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Callao (Peru)
 Lino Palacio (1903–1984), argentinischer Künstler
 Loyola de Palacio (1950–2006), spanische Politikerin
 Manuel del Palacio (1831–1906), spanischer Schriftsteller und Dichter
 Maximiliano Palacio, argentinischer Schauspieler und Model
 Máximo Palacio (* 1930), spanischer aragonischer Schriftsteller
 Milton Palacio (* 1978), belizischer Basketballspieler
 Pablo Palacio (1906–1947), ecuadorianischer Schriftsteller
 Raquel J. Palacio, US-amerikanische Fotografin, Illustratorin und Schriftstellerin
 Rodrigo Palacio (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Yoel Romero Palacio (* 1977), kubanischer Ringer

Siehe auch:
 Palacios